Жако́б () — французьке прізвище, поширене переважно у Франції, Канаді та інших франкомовних країнах. Походить від імені «Яків».

Відомі носії 
 Макс Жакоб (1876–1944) — французький поет і художник
 Франсуа Жакоб (1920–2013) — французький мікробіолог і генетик, лауреат Нобелівської премії
 Александр Андре Жакоб (1826–1878) — французький публіцист.
 Жакоб з Пон-Сен-Максанс — генеральний відкупник єврейських податків у Франції в XIV столітті.
 Маріус Жакоб (1879–1954) — французька анархо-іллегаліст.
 Ірен Жакоб (нар. 1966) — швейцарська актриса французького походження.

 Жакоб — родина французьких майстрів художньої меблів.
 Жакоб — стиль меблів червоного дерева з наклеєними рифленими смужками латуні, яка виготовлялася родиною Жакоб.

Французькі прізвища